Gadang (Sama Dua), een plaats in Indonesië
 Gadang (Sukun), een plaats in Indonesië
Gadang (Susoh), een plaats in Indonesië